Gallipoli – półwysep na Morzu Egejskim
 Gallipoli – miasto w Turcji
 Gallipoli (Włochy) – miejscowość we Włoszech
 Gallipoli – film Petera Weira
 Bitwa o Gallipoli